Мухаммед Азиз Лахбаби (,  — , ) — марокканский философ, писатель, поэт. Последователь французского персонализма. Родился в Фесе. Получил образование во Франции. Первый в Марокко доктор гуманитарных наук. Писал на арабском и французском языках.

Автор романов «Поколение жажды» (1965), «Блуждающая надежда» (1972), «Эликсир жизни» (1974).

В 1987 году был выдвинут на Нобелевскую премию. Его сочинения переведены на многие языки.

Сочинения 
 M. A. Lahbabi, De l’etre a la personne (Essai de personalisme realiste), Paris, 1954.
 M. A. Lahbabi, Liberte ou liberation? Paris, 1956.
 M. A. Lahbabi, Du clos a l’ouvert, Casablanca, 1961
 M.A.  Lahbabi  Le personnalisme musulman. Paris, 1964.
 M. A. Lahbabi, L'Économie marocaine: notion essentielles 1977.
 M. A. Lahbabi,  Les Fondements de l'économie marocaine 1977.
 M. A. Lahbabi, Le Monde de demain: le Tiers-Monde accuse 1980

Переводы на русский язык 
 [Стихи] / Пер. М.Тарасовой // Поэзия Магриба. М., 1978. С.161-183;
 [Стихи] / Пер. М.Курганцева // Ритмы. М., 1978. С.248- 254.

Литература 
 Корнеев М. Я. Африканские мыслители XX века. Глава четвёртая. «Лахбаби: поэт и прозаик, философ». СПб., 1996. С. 123—132 и др.
 Власова О. В. Лахбаби. Аль-Хабиби Мухаммед Азиз // Африка. Энциклопедический справочник. М., 1987. С. 41;
 Максименко В. Н. Интеллигенция в странах Магриба. М.: Наука, 1980. 148 с..
 Сагадеев А. В. , Филиппов Л. И. Философские и социологические концепции марокканского философа-персоналиста Мухаммеда Азиза Лахбаби // Современная философская и социологическая мысль стран Востока. М.: Наука, 1965. С. 109—139.
 Мухаммед Азиз Лахбаби // Прожогина С. В. Литература Марокко и Туниса. М., 1968. С.72-78.

Примечания

Ссылки

Философы по алфавиту
Социологи по алфавиту
Философы XX века
Социологи Марокко
Писатели Марокко
Поэты Марокко
Философы Марокко